Вулиця Михайла Туган-Барановського — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Михайла Туган-Барановського — вулиця у місті Первомайськ.
 Вулиця Михайла Туган-Барановського — вулиця у місті Полтава.

Вулиці, названі на честь людей